Ве́чные (оригинальный саундтрек) — музыка к фильму «Вечные» (2021) от студии Marvel Studios, основанному на одноимённой команде компании Marvel Comics. Музыка была написана ирано-немецким композитором Рамином Джавади. Альбом саундтреков был выпущен в качестве лейбла компанией Hollywood Records 3 ноября 2021 года.

Разработка 
Музыку к фильму написал ирано-немецкий композитор Рамин Джавади, как ранее писал музыку для фильма «Железный человек» (2008). Две песни из саундтрека к фильму «Across the Oceans of Time» и «Eternals Theme», были выпущены как синглы 22 октября 2021 года, а полный альбом был выпущен 3 ноября. Заключительный трек исполняет Селина Шарма. Кроме того, композиция «Time» группы Pink Floyd играет на номерном знаке Marvel Studios, ведущем к первой сцене в настоящем времени, «Sugarfoot» группы Блэка Джо Льюиса и Honeybears играет во время вечеринки по случаю дня рождения Дэйна, "The End of the World" Дэвиса Скитера играет в сцене в доме Фастоса, когда он укладывает своего сына спать, "Feels Like the First Time" группы Foreigner играет во время титров после сцены в середине титров.

Трек-лист 
Вся музыка написана Рамином Джавади.

Примечания 

Саундтреки кинематографической вселенной Marvel
Саундтреки 2021 года